kolekcjoner – osoba tworząca kolekcję
 Kolekcjoner – powieść Johna Fowlesa z 1963 roku
 Kolekcjoner – film z 1965 roku
 Kolekcjoner – film z 1997 roku
 Kolekcjoner – film z 2001 roku
 Kolekcjoner – film z 2012 roku

 Kolekcjoner – minialbum zespołu Maanam wydany w 1995 roku

Zobacz też 
 Kolekcjoner kości – ujednoznacznienie